Kretheus ist in der griechischen Mythologie:
 Kretheus (Sohn des Aiolos), Bruder des Sisyphos, Gemahl der Tyro
 Kretheus (Großvater des Asterios), ein Kreter, Großvater des Asterios
 Kretheus (Genosse des Aeneas), ein Kampfgefährte des Aeneas